Die INTERGEO – Fachmesse und Konferenz für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement (kurz INTERGEO) findet alljährlich an wechselnden Messestandorten in Deutschland statt. Sie ist die wichtigste internationale Messe mit Konferenz für Geodäten, Geoinformatiker, Kartografen, Behörden und Unternehmen in diesem Tätigkeitsfeld.

Geschichte 
Der DVW – Gesellschaft für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement e.V. organisiert diese Veranstaltung. Seit 1995 wird sie unter dem geschützten Markennamen INTERGEO abgehalten, bis 1994 war die Bezeichnung Deutscher Geodätentag gebräuchlich. Die Vorgeschichte beginnt im Jahr 1872 mit der 1. Hauptversammlung des Deutschen Geometervereins. Die Intergeo East ist ein Ableger speziell für Osteuropa, den es seit 2004 gibt. Einmalig im Jahr 2014 fand die Intergeo EURASIA statt.

Vergleichbare, aber nicht so große Messen sind der Kartographentag oder die INTERGEO EAST bzw. die INTERGEO EURASIA, die aber in ihrer internationalen Bedeutung und Größe weit zurückbleiben.

Aufbau

Konferenz 
Auf der INTERGEO-Konferenz werden die neuesten Branchenentwicklungen in großer Vielfalt präsentiert und zwischen Wirtschaft, Verwaltung und Wissenschaft national und international diskutiert.

Ausstellungsinhalte 
 Vermessung
 Photogrammetrie und Fernerkundung
 Kartographie
 Geobasisdaten, Geoinformation, GIS
 UAV (unmanned aerial vehicle) oder UAS (Unmanned Aircraft System), Drohnen,
 Mobile Datenerfassung,
 Dienstleistung und Consulting, Schulung und Weiterbildung,
 CAD, Open Source,
 Fachliteratur / Zeitschriften,
 Software, Hardware, Energieversorgung, Telekommunikation,
 Bauplanung & Architektur, Immobilien,
 Verwaltung / Wissenschaft / Forschung
 Smart City

Veranstaltungen 
Die folgende Reihe der Veranstaltungen zeigt die Entwicklung seit der 1. Hauptversammlung des Deutschen Geometervereins.

Zwischen 1967 und 1998 wurden viele der Geodätentage mit Postsonderstempeln und weiteren philatelistischen Produkten dokumentiert.

Entwicklungsversuche für Filial-Messen

INTERGEO East-Messen

INTERGEO Eurasia-Messen

Weblinks 
 Webauftritt der Intergeo
 Webauftritt des Deutschen Vereins für Vermessungswesen (DVW), DVW – Gesellschaft für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement

Einzelnachweise 

Geotechnik
Geodäsie
Geoinformatik
Kartografie
Messe in Deutschland
Messe in Stuttgart
Messe in Berlin
Messe in Hamburg
Erstveranstaltung 1872